Nishikawa steht für:

 Nishikawa (Yamagata), eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamagata
 Nishikawa (Niigata), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Niigata (eingemeindet nach Niigata)
 Nishikawa (Gifu), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Gifu (eingemeindet nach Yamato, heute Gujō)

Nishikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Nishikawa (* 1970), japanischer Turner
 Emily Nishikawa (* 1989), kanadische Skilangläuferin
 Graham Nishikawa (* 1983), kanadischer Skilangläufer
 Issei Nishikawa (* 1945), japanischer 
 Nishikawa Joken (1648–1724), japanischer Astronom 
 Jun Nishikawa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Nishikawa Junji (1907–?), japanischer Fußballspieler
 Kanako Nishikawa (* 1985), japanische Schauspielerin
 Katsuhito Nishikawa (* 1949), japanisch-deutscher bildender Künstler
 Kiyokazu Nishikawa (* 1972), japanischer Bogenschütze
 Kōichirō Nishikawa (1949–2018), japanischer Elementarteilchenphysiker
 Konosuke Nishikawa (* 2002), japanischer Fußballspieler 
 Kōya Nishikawa (* 1942), japanischer Politiker
 Kyōji Nishikawa (* 1934), japanischer Physiker
 Nishikawa Mitsujirō (1876–1940), japanischer Sozialist
 Sensajurō Nishikawa († 2012), japanischer Tänzer
 Shodai Nishikawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Nishikawa Shōji (1884–1952), japanischer Physiker
 Shin’ya Nishikawa (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Shōgo Nishikawa (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Shūgo Nishikawa (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Shūsaku Nishikawa (* 1986), japanischer Fußballtorhüter
 Nishikawa Sukenobu (1671–1750), japanischer Ukiyoe-Künstler
 Takaaki Nishikawa (* um 1945), japanischer Jazzmusiker
 Takanori Nishikawa (* 1970), japanischer Popsänger
 Tetsuji Nishikawa (1926–2010), japanischer Physiker
 Nishikawa Yasushi (1902–1989), japanischer Kalligraph
 Yoshihide Nishikawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Yūdai Nishikawa (* 1986), japanischer Fußballspieler